Вакуум — многозначное понятие.

 Молекулярный вакуум — в молекулярной физике отсутствие давления газов.
 Вакуум-фильтр — агрегат непрерывного действия для разделения под давлением жидких неоднородных систем (суспензий, пульп) на твёрдую (кек) и жидкую (фильтрат) фракции. Применяется при обогащении полезных ископаемых.
 Правовой вакуум (также законодательный или юридический вакуум) — полное или частичное отсутствие законодательства, технического регламента или других правил, регулирующих тот или иной вид деятельности. 
 Vacuum — шведская музыкальная группа.